Джулз () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Джулз, Джадж (род. 1966) — британский диджей.
 Джулз, Чарльз (1944—2009) — это американский астроном-любитель, первооткрыватель комет и астероидов.
 См. также 
 Джулз Сантана (род. 1982) — американский рэпер, продюсер и актер.